MAL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Malezijo.
 Mobile Application Link

Glej tudi 

Kratice